Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi mogul versenyszámának selejtezőjét február 12-én, a döntőjét február 13-án rendezték Tignesben. Az aranyérmet a francia Edgar Grospiron nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Eredmények 
A selejtezőből az első 16 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Döntő

Források 

Síakrobatika az 1992. évi téli olimpiai játékokon